They peut désigner :
 le pronom singulier anglais they ;
 le groupe de catcheurs Immortal ;
 They-sous-Vaudemont, commune de Meurthe-et-Moselle ;
 They-sous-Montfort, commune des Vosges ;
 une ancienne commune de Haute-Saône, incluse dans Sorans-lès-Breurey depuis 1807.